Jozef Cywinski (né en 1936), scientifique américain, spécialiste dans le domaine de l'ingénierie biomédicale ;
 Piotr Cywiński (né en 1972), historien médiéviste polonais, directeur du musée d'État d’Auschwitz depuis 2006.